Kopiec Józefa Piłsudskiego w Krakowie
 Kopiec Józefa Piłsudskiego w Zawadach